Aimé Bonpland - Médico e naturalista francês.
Bonpland (Misiones) - Cidade da Argentina, na Província de Misiones.

Desambiguação